Edward Copleston (1776-1849) : homme d’Église britannique ;
 Frederick Copleston (1907-1994) : prêtre jésuite, philosophe et professeur d’histoire de la philosophie britannique.